Éditeur de musique (métier du livre), personne dont le métier est de publier des ouvrages musicaux imprimés (partitions, ouvrages pédagogiques, de théorie musicale, etc.) de manière indépendante ou au sein d'une maison d'édition musicale
 Éditeur de musique (métier du disque), personne dont le métier est de diffuser de la musique enregistrée, de manière indépendante ou au sein d'un label discographique ou maison de disques
 Éditeur de musique (logiciel), programme d'édition informatique de partitions.

Voir aussi